Щедрик — скорочена назва українських народних обрядових пісень щедрівок.
 «Щедрик» — один з найвідоміших хорових творів українського композитора Миколи Леонтовича
 Щедрик — пам'ятна монета НБУ.
 Щедрик — срібна монета НБУ
 «Щедрик» — дитячий хоровий колектив.
 Щедрик (Serinus serinus) — птах ряду горобцеподібних.
 «Щедрик» — українська історична драма 2023 року режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко.